Affane bezeichnet:
 Affane, einen Civil parish im irischen County Waterford
 Affane, ein Townland im gleichnamigen Parish im irischen County Waterford
 Schlacht von Affane, eine Schlacht des Jahres 1565 in der zuvor genannten Gegend

Affane ist der Familienname von
 Amin Affane (* 1994), schwedischer Fußballspieler